Thingan peut faire référence à :
Thingan, ville birmane ;
Thingan, ville népalaise.